Grünes Meer steht für:
 das Meer zwischen der arabischen Halbinsel und Indien, siehe Arabisches Meer
 alter Name für den Persischen Golf
 das östliche Mittelmeer, siehe Levantisches Meer 
 einen Waldpark in Mittelhessen, siehe Grünes Meer (Laubach)